Rodrigo Rodrigues – jornalista esportivo brasileiro
Rodrigo Rodrigues (ator)
Rodrigo José Rodrigues – político e administrador colonial português
Rodrigo Rodrigues (1873-1956) – poeta e historiador português

Desambiguação